Conan — personagem de quadrinhos
Conan (revista em quadrinhos)
Conan the Barbarian — filme de 1982
Conan the Destroyer — filme de 1984
Conan the Adventurer — série televisiva de animação
Conan, o Bárbaro — filme de 2011
Detective Conan — mangá
Mirai Shōnen Conan — anime

televisão 
Conan (talk show) — talk show apresentado por Conan O'Brien

Geografia 
Conan (Loir-et-Cher) — na França

Desambiguações de cinema
Desambiguações de televisão
Desambiguações de quadrinhos